Евгений Дятлов:
 Дятлов, Евгений Валерьевич (род. 1963) — российский актёр, певец, музыкант.
 Дятлов, Евгений Константинович (1923—2003)  — белорусский советский архитектор. Примечания